Mathieu Molé (1584-1656), Frans politicus
Louis-Mathieu Molé (1781-1855), Frans politicus en eerste minister